Александр Белобородов:
 Белобородов, Александр Андрианович (1903—1983) — Первый секретарь Челябинского обкома ВКП(б).
 Белобородов, Александр Георгиевич (1891—1938) — один из организаторов расстрела Николая II и его семьи.
 Белобородов, Александр Сергеевич (1948—2016) — советский и российский композитор.